Následující seznam uvádí přehled coververzí zahraničních skladeb v češtině (uveden je vždy původní interpret, či autor).

V případě coververze vycházející z cizí předělané skladby je uveden nejprve interpret originální coververze a za lomítkem autor či interpret původní cizojazyčné písně. Podobně je za rokem zveřejnění výchozí coververze pro českou předělávku uveden rok zveřejnění samotné písně.

Nejvíce coververzí česky otextovali tito autoři:

Zdeněk Borovec, Eduard Krečmar, Zdeněk Rytíř, Pavel Vrba, Miroslav Černý, Jan Vyčítal, Michal Bukovič, Vladimír Poštulka, Lou Fanánek Hagen, Ivo Fischer, Jiřina Fikejzová, František Ringo Čech, Jiří Štaidl, Vladimír Čort, Pavel Žák, Jiří Suchý, Jiří Grossmann, Ronald Kraus, Jiří Aplt, Michael Prostějovský, Dušan Vančura, Mirek Hoffmann, Jaroslav Machek, Eduard Pergner, Pavel Cmíral, Pavel Kopta, Hana Zagorová, Petr Novotný, Jiří Dědeček, Vladimír Dvořák, Zbyšek Malý, Josef Laufer, Karel Šíp, Gabriela Osvaldová, Jiří Tichota, Michael Žantovský, Ivan Mládek, Milan Dufek, Robert Křesťan a Aleš Brichta.

Reference

Související články 
 Překlady písní Boba Dylana do češtiny
 Seznam písní s texty Zdeňka Borovce
 Seznam písní Zdeňka Rytíře
 Seznam písní Pavla Vrby
 Seznam písní s texty Jiřiny Fikejzové

Externí odkazy 
 Check the Czechs! Světové hity pro české uši (edice Supraphonu)
 Rádio Blaník: Slavné desky – HEZKY ČESKY
 České (a slovenské) verze písní Beatles
 Databáze coververzí (anglicky)

České hudební seznamy
Písně v češtině
Seznamy písní